Weekes bezeichnet:
 Weekes (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Weekes ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrose Weekes (1919–2012), britischer Bischof
 Atia Weekes (* 1980), kanadische Leichtathletin
 Charlotte Weekes (* 1924), australische Speerwerferin, siehe Charlotte MacGibbon
 Dan Weekes-Hannah (* 1987), neuseeländischer Schauspieler
 Everton Weekes (1925–2020), westindischer Cricketspieler

 Kevin Weekes (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Liz Weekes (* 1971), australische Wasserballspielerin
 Paula Mae Weekes, trinidadische Juristin und Politikerin
 Suzanne Weekes, US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Weeks